Noordelijke kielnagelgalago
 Oostelijke kielnagelgalago
 Zuidelijke kielnagelgalago